William Fraser Lewis (1876-1962), atleta statunitense
William Lewis (XIX secolo-1916), arbitro inglese
William Lewis  (1869-1963), chimico inglese
William Lewis (1787-1870), scacchista britannico
William Lewis (1714-1781), scienziato inglese
William Lewis Elkin (1855-1933), astronomo statunitense
William Lewis Manly (1820-1903), pioniere statunitense